Hardy steht für:

 Hardy (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Hardy (Vorname)
 Hardy (Sänger) (* 1990), US-amerikanischer Country- und Rocksänger
 Hardy (Zauberkünstler) (* 1949), deutscher Zauberkünstler
 (2866) Hardy, Asteroid des Hauptgürtels
 HMS Hardy (H87), britischer Zerstörer
 Hardy (Automarke), britische Automarke
 Hardy Motors, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hardys KFZ-Service, deutscher Automobilhersteller

Hardy steht für die folgenden geographischen Objekte

in der Antarktis:
 Hardy Cove, Bucht von Greenwich Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Hardy Point, Landspitze von Bellingshausen Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln
 Hardy Rocks, Felseninseln in der Kette der Biscoe-Inseln
 Mount Hardy, Berg im Enderbyland

in Kanada:
 Port Hardy, Stadt in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Hardy (Arkansas), Stadt im Sharp und Fulton County, Arkansas
 Hardy (Kalifornien), Ort im Mendocino County, Kalifornien
 Hardy (Kentucky), Gemeindefreies Gebiet im Pike County, Kentucky
 Hardy (Iowa), Stadt im Humboldt County, Iowa
 Hardy (Mississippi), Gemeindefreies Gebiet im Grenada County, Mississippi
 Hardy (Nebraska), Dorf im Nuckolls County, Nebraska
 Hardy (Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Bedford und Franklin County, Virginia
 Hardy County, Virginia

Siehe auch:
 Hardy Township
 Bankhaus Hardy & Co.
 Hardy Boyz
 Hardy-Raum
 Hardyscheibe
 Satz von Hardy und Ramanujan
 Hardee
 Hardi
 Hardie